

Длуґоволя — село в гміні Стенжиця Рицького повіту Люблінського воєводства
 Длуґоволя — село в гміні Ґощин Груєцького повіту Мазовецького воєводства